На Евровидении 2001 Ирландию представил Гари О’Шонесси с песней Without Your Love. Ирландия заняла 21 место с 6 баллами. Максимальное количество баллов (12) Ирландия присудила Дании.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-2001»